Перелік церков, названих (посвячених) на честь Успі́ння Пресвятої Богородиці.



Київ 

 Десятинна церква (не збереглась)
 Церква Богородиці Пирогощої (Контрактова площа) — ПЦУ
 Церква Ус, включно з соборитттпіння Пресвятої Богородиці (не збереглась)
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці на Почайнинській вулиці — старообрядницька

Автономна Республіка Крим

Вінницька область

Волинська область 

 Собор Успіння Пресвятої Богородиці (Володимир) — УПЦ МП
 Собор Успіння Пресвятої Богородиці (Луцьк) — ПЦУ
 Свято-Успенська церква (Радехів) — УПЦ МП
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Духче) — ПЦУ

Дніпропетровська область 
 Церква Успіння Божої Матері (Новоселівка) — УПЦ МП
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Дніпро) - УПЦ МП

Донецька область 
 Церква Успіння Божої Матері (Святогорівка) — УПЦ МП

Житомирська область 
 Успенська церква

Закарпатська область 

 Церква Успіння Пресвятої Богородиці  (Дубриничі, УГКЦ)
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Новоселиця)
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Мукачево, ПЦУ)

Івано-Франківська область 
 Церква Успіння Пресвятої Діви Марії (Городенка) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Джурків) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Крилос) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Верховина) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Крихівці) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Старий Гвіздець) — ПЦУ

Київська область 
 Успенська церква (Баришівка) — не збереглась
 Церква Успіння Божої Матері (Стара Оржиця) — с. Стара Оржиця, Згурівське благочиння, Бориспільська єпархія УПЦ (МП), УПЦ МП

Кіровоградська область

Луганська область 

 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Нагольно-Тарасівка)
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Осинове) — УПЦ МП

Львівська область 

 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Львів) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Львів, Боднарівка) — УГКЦ

 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Берестяни) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Бесіди) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Борислав) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Бортятино) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Боршевичі) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Броди) — ПЦУ
 Церква Успіння Богородиці (Варяж) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Верхобуж) — УГКЦ та ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Гостинцеве) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Гуменець) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Дрогобич) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Долиняни) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Дубляни) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Завадівка) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Задільське) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Кам'яка-Бузька) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Княжпіль) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Кобло) — ПЦУ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Корчин) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Кульматичі) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Лопатин)
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Миколаїв) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Нижній Турів) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Нове Місто) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Пустомити) — 
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Самбір) — ПЦУ
 Церква Святої Трійці та Успіння Богородиці (Свірж) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Славське) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Чишки) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Шептичі) ПЦУ

Миколаївська область

Одеська область 
 Собор Успіння Пресвятої Діви Марії (Одеса) — римо-католицька церква
 Собор Успіння Пресвятої Богородиці (Одеса) — УПЦ МП

Полтавська область 
 Успенський собор (Полтава) — ПЦУ
 Успенська церква (Веприк) — УПЦ МП
 Успенська церква (Лютенька) — не збереглась
 Успенська церква (Великі Будища) — не збереглась
 Церква Успіння Божої Матері (Кременчук) — УПЦ МП

Рівненська область 
 Церква Успіння Богородиці (Вербень) — ПЦУ

Сумська область 

 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Недригайлівський район) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (м. Глухів) — зруйнована

Тернопільська область 
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Тернопіль) — УГКЦ

 Костел Успіння Пресвятої Богородиці (Баворів) — РКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Васильків) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Вікно) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Возилів) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Гермаківка) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Горожанка) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Дзвенигород) — УГКЦ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Дубенка) — УГКЦ
 Успенська церква (Збараж) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Зозулинці) — УГКЦ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Карашинці) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Козова) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Колодрібка) — УГКЦ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Коропець) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Кошилівці) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Лядське) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Мишківці) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Монастириська) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Медведівці) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Нагірянка) — УГКЦ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Нові Петликівці) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Палашівка) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Пилипче) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Пробіжна) — УГКЦ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Раштівці) — УГКЦ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Скала-Подільська) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Скородинці) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Скородинці) — УГКЦ
 Церква Успення Пресвятої Богородиці (Стрілківці) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Угринь) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Черкавщина) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Чортків) — ПЦУ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Яблунів) — УГКЦ
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Яргорів) — УГКЦ

Харківська область 
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Рубіжне) — УПЦ МП

Херсонська область

Хмельницька область

Черкаська область 
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Жаботин) 
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Медведівка) — ПЦУ
 Свято-Успенська церква (Умань) — УПЦ МП

Чернівецька область 
 Собор Успіння Пресвятої Богородиці (Чернівці) — УГКЦ
 Свято-Успенська церква (Дубівці)

Чернігівська область

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Сар'я) — католицька церква

Костел Успіння Пресвятої Богородиці — католицтво

Церква Успіння Пресвятої Богородиці — Каушани

Церква Успіння Пресвятої Богородиці — Бабичі, Підкарпатське воєводство
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці — Варшава
 Православна Церква Успіння Пресвятої Богородиці — Краків
 Церква Успення Пресвятої Богородиці — Радимно
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці — Рудка, Підкарпатське воєводство

Церква Успіння Пресвятої Богородиці, м. Донецьк, Ростовська область
 Успенська церква на Сенній площі — Санкт-Петербург
 Успенська церква — Красногорськ, Московська область
 Успенська церква — Ленінський район, Московська область
 Успенська церква — Чебоксари, Чувашія
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці — Камбарка, Удмуртія
 Церква Успіння Богородиці на Волотовому Полі — м. Великий Новгород, Новгородська область
 Церква Успіння Пресвятої Богородиці — Новочеркаськ, Ростовська область

Українська католицька церква Успіння Пресвятої Богородиці (Централія)

Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Лурд)

Див. також 
 Успенський собор